Результаты Гран-при Марокко  года, проходившего на трассе Айн-Диаб, Касабланка, 19 октября 1958. Первый и последний в истории чемпионата мира этап, проводившийся на территории Марокко. Первый этап в истории чемпионатов мира, проведенный на африканском континенте.

Гонка 

|-
!colspan="9"|
|}
Комментарии
 – Журнал MotorSport указывает Пикара с 28 кругами в финальном протоколе и косвенно подтверждает меньшее количество пройденных кругов в тексте статьи.
 – Журнал MotorSport указывает Бриджера с 26 кругами в финальном протоколе и косвенно подтверждает меньшее количество пройденных кругов в тексте статьи.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Гран-при Марокко